Fotbollsklubben Gais deltog säsongen 1922/1923 i svenska mästerskapet 1922 och svenska serien 1922/1923. Klubben valde att bojkotta svenska mästerskapet 1923. Säsongen blev en av sällskapets mest framgångsrika, då man vann sitt andra SM-guld efter seger i svenska mästerskapet 1922. Dessutom tog man hem svenska serien efter finalseger mot AIK.

Bland profilerna i Gais denna säsong märks Bror Carlsson, som gjorde samtliga lagets tre mål i SM-finalen mot Hammarby IF, samt Gunnar "Bajadären" Holmberg, som gjorde A-lagsdebut 1922 och var lagkapten från samma år. Andra Gais-stjärnor från säsongen var Gunnar "Carra" Paulsson, som gjorde tre mål i första seriefinalen mot AIK och fick sitt genombrott under säsongen, och vänsterbacken Erik "Snejsarn" Johansson

Svenska mästerskapet 1922 

Gais hade i mästerskapet 1921 blivit utslagna redan i kvalet och fick därför gå in i turneringen redan i kvalomgång 3. Där besegrade man IF Elfsborg med 4–1. Sedan besegrades i tur och ordning IFK Åmål (7–3), IFK Malmö (4–0), Landskrona BoIS (8–0) och Djurgårdens IF (4–2 efter förlängning) innan man i finalen besegrade Hammarby IF med 3–1 efter tre mål av Bror Carlsson. Alla Gais spelare under detta guldår var eller skulle komma att bli landslagsmän.

Matcher 
Kvalomgång 3

Kvalomgång 4

Omgång 1

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Svenska serien 1922/1923 

Det spelades ingen serie 1921/1922, och 1922/1923 var serien uppdelad i två geografiskt indelade sexlagsgrupper, där gruppsegrarna möttes i seriefinal. Seriespelet inleddes 1922, och vid vinteruppehållet ledde Gais serien. Efter att IFK Göteborg förlorat mot IFK Malmö höll Gais ifrån även under våren. Gais vann således den västra gruppen med en poängs marginal till tre andra lag, och fick möta AIK i finalen.

Tabell

Seriematcher

Finalspel

Svenska mästerskapet 1923 

Gais skulle ha mött IFK Göteborg i första slutomgången, men båda klubbarna anhöll om att få flytta matchen. Då Svenska fotbollförbundet avslog förfrågan valde hela Göteborgsalliansen att bojkotta turneringen.

Referenser

Noter 

1922/1923
Fotbollssäsongen 1922/1923 efter lag